MIB se poate referi la:
 Management Information Base
 Maratonul internațional București
 Men in Black, un film
 Men in Black II, sequelul filmului de mai sus
 Men in Black 3, al doilea sequel
Mebibit (Mib), un multiplu al bitului
Mebibyte (MiB), un multiplu al baitului